Евгений Юрьевич Рябчиков (16 января 1974, Ярославль, СССР) — российский хоккеист, вратарь.

Статистика 

Клубная

Выступал только в регулярных чемпионатах.

За сборную

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты России
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Шарлотт Чекерз» (ECHL)
Игроки «Эри Пантерз»
Игроки «Дейтон Бомберз»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Рыбинск»
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»